Silze (ukrainisch ; russische Entsprechung Selzo/Сельцо) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi, siehe Silze (Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Berehowe, siehe Silze (Berehowe)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Silze (Luzk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Silze (Kowel)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne, siehe Silze (Ratne)